Carr Fire — це пожежа, що в даний час  триває в штатах Shasta і Trinity Counties у Каліфорнії. Станом на 7 серпня 2018 року вогонь спалив  і становить сорок сім відсотків. Carr Fire на сьогодні є шостим найбільш руйнівним вогнем в історії Каліфорнії. Carr Fire був повідомлений у другій половині дня 23 липня 2018 року, на перетині Шосе 299 і Carr Powerhouse Road у Віскістоуні, район національного центру відпочинку Whiskeytown–Shasta–Trinity National Recreation Area. Пожежу запустили на автомобілі рівна шина, яка змусила колесо обдирати асфальт, таким чином, створюючи іскру. В результаті вогню евакуйовано 38 000 людей.

26 липня вогонь перестрибнув річку Скраменто, пробиваючись до міста Реддінг, викликаючи евакуацію у 38 000 чоловік. Додаткові евакуації проводили у Самміт Сіті, Кесвіку, Левістоні та Французькому гулчі. Вогнем знищено 1599 будівель, принаймні 1077 з яких були будинками, а також пошкоджено ще 282, причому більше 900 будівель залишаються під загрозою. У вогні загинуло сім осіб, у тому числі два пожежники, бабуся з двома правнуками, і співробітник Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Три пожежники також отримали травми.

тимчасова шкала

Липень 
Автомобільний вогонь був повідомлений у другій половині дня 23 липня 2018 року, на перетині Шосе 299 і Carr Powerhouse Road у Віскістоуні, район національного центру відпочинку Whiskeytown–Shasta–Trinity National Recreation Area в Шаста Сіті, Каліфорнія, близько Французького гулчі. Було враховано, що вогонь було запущено транспортним засобом, що має механічні збої, які запалювали землю і швидко поширювалися. Гарячі умови та крута, недоступна місцевість викликали проблеми для пожежних екіпажів, оскільки вони посилили стримуючі лінії. Шосе 299 було закрито, і Французький Гілч був поміщений під обов'язкову евакуацію.

Вогонь виріс за ніч із 25 липня до 26, зростання спалили  в цілому. станом на вечір 26 липня, вогнем були спалені  і 10 відсотків містяться. повідомлялося, знищив 15 будинків та пошкоджено 5, залишаючись загрозу 496 робіт. вогонь вийшов за річкою Сакраменто і частини Західного району Реддінг були поставлені під обов'язкову евакуацію замовлень. Харчування для жителів Північної Реддінг був відключений Реддінг Електричний утиліта. Надзвичайний стан було оголошено губернатором Джеррі Брауном. У евакопункт на Шаста середньої школи був переведений у коледж Шаста. крім того, пожежник загинув під час роботи бульдозера. Національної гвардії був покликаний допомогти боротися з вогнем у ніч на 26 липня.

Пожежа залишилася активною на ніч, пожежні бригади продовжують будувати лінії стримування. Однак екіпажі були перервані в їх роботі з вогню екстремальну поведінку. одразу після опівночі, евакуація замовлень були введені в дію для Дамба Шаста, міста саміт, і додаткових кварталів у Західній Реддінг. другий пожежний, Джеремі Стік із Реддінг пожежних, був убитий і повідомили, що троє пожежників з округу Марін постраждав від опіків. Вони захищали будови, коли тепловий вибух із полум'я прийшов до них. Всі троє були звільнені, з один момент оцінюється в Девісі опіковому центрі від опіків на обличчі, руках і вухах.

Станом на вечір 27 липня, вогнем було знищено 500 структур і погрожували майже 5000. CrossPointe церква була названа третьої евакуації місце. Амтрак оголосив, що їх узбережжі Старлайт сервіс буде зупинка в Сакраменто і Кламат Фолс з альтернативний транспорт не надається.
Локалізації лінії залишаються пріоритетними для пожежних відразу. Червоний прапор попередження і тепло бюлетені були покладені в місце для цього району.

На наступний ранок, більше 38000 осіб були евакуйовані. в коледж Шаста евакопункт потужність по 28 липня і двох притулків працює на Червоний Хрест, і ще один у благодаті баптистської церкви, були відкриті. Президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Каліфорнія через цю пожежу та інші пожежі в державі. Громади «щаслива Долина» і Андерсон, а також додаткових напрямків, були поставлені під обов'язкову евакуацію в середині ранку. Жінка і двоє дітей, які числилися зниклими безвісти з 26 липня через пожежу, загинули. Більше будівель були оцінені пошкодження, в результаті чого загальне до 536 зруйновано і пошкоджено 117. Вітер був нестійкий, підживлюється спекотну погоду, яка створювала місце пожежі по всій зоні пожежі. Уивервилл Початкова школа була закрита як евакуація центр і новий центр був відкритий у Троїцькій середній школі. у вечірній час, нове евакуації накази по шосе 299 Троїцької греблі дорога на захід, щоб Дуглас міста та інших прилеглих підрозділів.

Шоста смерть повідомилась, 29 липня, а вогонь перейшов від густонаселених районів та в сільських районах Шаста і Троїцького округів. Спільнота Льюістон був евакуйований. До вечора, пожежогасіння, зросла з п'яти до сімнадцяти відсотків. Національної гвардії був призначений Реддінг стежити за мародерства в евакуйованих районах. на наступний день, заселення починалося у районах Західної Реддінг, озеро Шаста, і «щаслива Долина», які були евакуйовані. відразу, зміцнення захисної лінії залишається пріоритетом, як Східний і західний вітри зійшлися і створили проблеми для пожежників. заповнюється тривала, починаючи з ранку 31 липня в додаткових площах Західної Реддінг, Місто саміт, Бакай і «щаслива Долина». знаменитий шеф-кухар Гай Фієрі дала поживу для евакуйованих у Реддінг.

До вечора 31 липня, Карр пожежі згорів  і 30 відсотків містяться. пожежні бригади були оскаржені вогонь вздовж Західного краю, де вогонь горів у високій місцевості з сильними вітрами і сухим паливом.

Реддінг вогняний вихор 
Потужний вогняний вихор із вітром оцінені в суму, що перевищує —еквівалентно EF3 торнадо розроблені в рамках Карр пожежа в Реддинге, Каліфорнія в липні 26. Залишилися на місцях із 7:30 вечора до 8:00 вечора, вогненний вихор досяг приблизно висоті  і викликало величезний смерч-як утрату при поширенні вогню. вітри повалений опор ліній електропередачі, розпатланим листям, і окоренные і вирвані з корінням дерева. Димового шлейфу з круговерті «домінували» більшість лісових пожеж. значні пошкодження сталися в місцях, не займаних вогнем, в тому числі знаки землі зскрібаючи. три людини були вбиті всередині їх Реддінг додому після спорудження стін були вибиті і дах звалилася на людей. Кілька будинків понесли значні пошкодження даху.

Серпень 
У Карр пожежі прибутку за  і до 35 відсотків стримування, як вогонь горів у серпні 1. пізній ранок, постанов про евакуації були зняті на озері Мері підрозділу і в той же день, мешканцям було дозволено повернутися на плато дороги. міста Реддінг закрили їх Карр, пов'язаних із вогнем зниклих гарячої лінії, так як всі зниклі люди були виявлені. Коледж шаста, який служив евакопункт, відновив нормальне обслуговування. Шість осіб, як повідомляється, заарештовані за звинуваченням у пограбуваннях або незаконно перебуваючи в евакуйованих районах. в районі на захід від Лейкхед, штат Каліфорнія, був закритий для публічного доступу, щоб дозволити для пожежних безпеки. досі, вогнем були знищені 1,546 структур, у тому числі 1,058 житлових і комерційних 13.

Більше 1600 структури залишаються під загрозою через пожежі Карр станом на 2 серпня. Вогонь продовжував зростати, як рельєф, вітер і сухий паливом продовжував створювати проблеми для пожежників. Захід Заходу, Захід Тераса, ранчо соток землі, Мідлтаун-Парк квартали і Сентервилл були знову відкриті для населення вранці. за станом на ранок 2 серпня, пожежу було  і залишилося 35 відсотків містили.

По 4 серпня Карр пожежі зросла до 145,015 соток (587 км2) і 41 відсоток локалізації. Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун оглянув місце пожежі і оголосив, що він просив великої катастрофи декларації, які забезпечують додаткову федеральну допомогу. пізніше в той день, президент США Дональд Трамп схвалив запит округу Шаста. сьомий фаталіті повідомлялося, коли в с Е співробітник помер в автомобілі інциденту.

Вплив 
Пожежа Карр був шостим самим руйнівним пожежею в історії Каліфорнії. В Карр пожежа стала причиною евакуації понад 36 000 людей у спільнотах френч Галич, МПВ, воно, Льюістон, Дуглас Місто, Шаста, Шаста Лейк-Сіті, саміт-Сіті, міста Реддінг, і викликало закриття частини штату Каліфорнія маршруту 299. Крім того, вогонь безпосередньо впливає на водні джерела Кесвік Гребля і Дамба Шаста.

Евакуація 

Наступні райони, станом на 1 серпня, підлягають обов'язковій евакуації:

 Округ Шаста

 Спільнота French Gulch
 Swasey Drive Північ від Lower Springs Road до Hwy 299
 Парк Віскей Таун
 Placer Rd на платформі Platina до Buell Rd, яка включає South Fork Rd, Zogg Mine Road, Jenny Bird Lane, Horse Canyon Rd і всі мешканці Заходу від Platina Rd між Placer Rd і Buell Rd
 Всі райони на Південній виливці від Zogg Mine Rd до South Fork Road, щоб включити області Бендер Rd, Serenity Dr і Serenity Way

 Округ Трініті

 Трійця / лінія Шуста-Каунті на вулиці Бакхорн-Самміт-дорога на захід до Тріні-Дам-роуд: всі дороги в цій області на північ від маршруту 299.
 Deadwood Road на схід від бульвару Трініт Дам.
 Всі резиденції на Бейкер-роуд, включаючи Купер-Гулч, Посей-Роуд, Театр Лейквью і Марина Пайн-Ков, включаючи гору Ерел.
 Льюїстон повертає щуку на схід від бульвару Троїце-Дам
 Троїцька дамба на бульварі Троїце-Дам

Евакуаційні центри були розміщені в Коледжі Округу Шаста і Trinity Середня школа

Рекреація 
Carr Fire постраждав від рекреації. Унаслідок ранніх стадій пожежі, доступ до Whiskeytown–Shasta–Trinity National Recreation Area був відхилений, зокрема в окрузі Шаста, включаючи доступ до вулиць Whiskey Creek і Whiskeytown Lake. Площа, що оточує Шасту-Дам і центр відвідувачів дамби, були евакуйовані та закриті. Парк озера Реддінг і прилеглі поля для гольфу були закриті через пожежу після того як він стрибнув річку Сакраменто, знищивши близько 40 будинків у сусідньому районі. Бюро землеустрою закрило стежки в західній частині Реддінгу.

Транспортація 
Служба Amtrak на узбережжі Starlight була порушена між Сакраменто і Кламат-Фолз, штат Орегон. Амтрак організував альтернативний транспорт для мандрівників між цими двома містами.

Великі ділянки Шосе 299 були закриті внаслідок пожежі. Багато ділянок маршруту шосе через Реддінг були закриті, включаючи вуличний міст Північного ринку, який з'єднує центр Redding з районом Бентон Тракту. Крім того, Шосе 273 було закрито в деяких районах.

Ресурси 
Доступ до греблі Кесвік була обмежена, і навколишні території були евакуйовані в результаті Carr Fire.

Культура 
Доступ до залишків історичного примарного міста Gas Point був обмежений спалахом Carr Fire. В 2008 році вогонь зруйнував історичне місто. Крім того, історичне місто French Gulch було евакуйовано та закрито. Це був другий раз, коли громадськість була евакуйована через пожежу, попередня евакуація відбулася в серпні 2004 року, в якій 103 громади спалили в громаді. Історичний парк Округу Шаста також зазнав впливу, де школа 1920-х років була зруйнована та пошкоджені інші будівлі. Артефакти були вилучені перед пожежею.

Якість повітря та метеорологічний стан 
Carr Fire була посилена якістю повітря в Північній Каліфорнії, Орегоні, Вашингтоні та Неваді. Дим від вогню досяг далі на північ, як Сіетл, Вашингтон і Бойсе, штат Айдахо.

Смертельні випадки 
Два пожежних були вбиті в Carr Fire. Один із них був контрактним пожежником, який помер за кермом бульдозера. Другий — червоний пожежний інспектор Джеремі Сток. 28 липня була знайдена мертва бабуся та її два правнуки, оскільки вони не мали машини і не могли евакуювати. Шість смертей повідомили 29 липня. Евакуаційний наказ був виданий потерпілому, але вони не евакуювалися. Жертва відновилася після хірургії серця, що, можливо, заважало йому піти. 4 серпня співробітник PG & E загинув у транспортному інциденті.

Прогрес зростання та стримування

Див. також 

 2018 рік Каліфорнія — природні пожежі
 Список природних пожеж Каліфорнії
 Thomas Fire

Список літератури

Посилання 

 Управління надзвичайної служби пожежної карти 
 Live Audio: Cal Fire SHU Scanner 
 Google Crisis Response Map: Carr Fire